Алборада има више значења:

 Алборада
 Алборада, Гранха (Тепетлиспа), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Алборада (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Алборада (Азалан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алборада (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алборада (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику